José Miguel González puede referirse a:

 José Miguel González Martín del Campo "Míchel" (1963-), futbolista español - profesional durante 1981-1997;
 José Miguel González Rey "Josemi" (1979-), futbolista español - profesional durante 1998-2016.